Тур де Франс 1908 — 6-я супервеломногодневка по дорогам Франции. Люсьен Пети-Бретон защитил титул и стал первым двукратным победителем гонки.

Маршрут 
Гонка прошла по тому же маршруту, что и годом ранее; впервые после двух первых Туров.

Ход гонки 
На старт гонки заявились 162 гонщика, а вышли 114. Первый этап Париж — Рубе изобиловал проколами и завалами. Первые 2 этапа Жорж Пассерьё и Люсьен Пети-Бретон никого не пускали выше 3-го места. На 3-м этапе Пассерьё стал только 30-м и лишился реальных шансов на победу в общем зачёте. Днём ранее аналогичный провал пережил другой фаворит, люксембуржец Франсуа Фабер, финишировавший 49-м. Выигравший 5 этапов Пети-Бретон уверенно довёл гонку до итоговой второй победы подряд. Фабер, второй иностранный победитель этапов Тура после швейцарца Шарля Лесера на дебютной гонке, выиграл 4 этапа и поднялся на 2-ю позицию итогового подиум. Пассерьё с тремя этапными победами замкнул тройку призёров. Как и год назад, Густав Гарригу был признан лучшим горняком, хотя на этот раз он не выиграл ни одного этапа и в итоге стал 4-м из 36 финишировавших.

Итоговый зачёт

Ссылки 

 Тур де Франс 1908 на официальном сайте
 Страницы истории: Tour de France-1908 на velolive.com

Тур де Франс по годам
Спорт во Франции в 1908 году
Июль 1908 года
Август 1908 года
1908 год в велоспорте